Еремкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Еремкино — село в Шаранском районе Башкортостана.
 Еремкино — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Еремкино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Еремкино — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Еремкино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Еремкино — село в Хвалынском районе Саратовской области.
 Еремкино — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Еремкино — село в Тереньгульском районе Ульяновской области.